Der Begriff E-Brief steht für verschiedene Formen der digitalen Briefkästen bzw. Postfächer, die es erlauben, den klassischen Postversand mit elektronischen Möglichkeiten zu kombinieren. Darunter:
 der E-Postbrief der Deutschen Post
 der E-Brief der Österreichischen Post
 die ePost der Schweizer Post